Шевяков Володимир Тимофійович (1859—1930) — російський зоолог, протистолог, член-кореспондент АН СРСР.
 Шевяков Лев Дмитрович (1889—1963) — вчений в царині гірничої справи, академік АН СРСР.
 Шевяков Олексій Володимирович (* 1962) — доктор психологічних наук, професор.